Kwanza může znamenat:

 Kwanza (řeka) – řeka v Angole, přítok Atlantského oceánu
 Kwanza (měna) – měna v Angole

případně:

 Kwanzaa – svátek ve Spojených státech amerických